Стамбульская футбольная лига 1943/1944 () — 40-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 19 сентября 1943 года и закончился 5 марта 1944 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1943/44
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1943 году
Спорт в Турции в 1944 году